Okwahu United Football Club é um clube de futebol de Gana. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2005/06.

Notáveis Treinadores
 Sam Arday
 Emmanuel A. Afranie
 Francis Oti Akenteng
 Nii Adu Sackey
 Herbert Addo
 Nana Kwaku Agyemang
 Osei Kofi
Jones Attuquafio

Clubes de futebol de Gana